SMARCA2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 590 амінокислот, а молекулярна маса — 181 279.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, активаторів, геліказ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, нейрогенез, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, ДНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки